Monceau ist Name oder Namensbestandteil folgender Orte:

in Belgien:
 Monceau-sur-Sambre, dazu das
 Schloss Monceau-sur-Sambre
 Monceau, Ortsteil von Stoumont
 Monceau-en-Ardenne, Ortsteil von Bièvre (Belgien) in Belgien
 Monceau-Imbrechies, Ortsteil von Momignies (Belgien)

in Frankreich:
 Chevresis-Monceau, Gemeinde im Département Aisne
 Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, Gemeinde im Département Aisne
 Monceau-le-Vaast, Gemeinde im Département Aisne
 Monceau-lès-Leups, Gemeinde im Département Aisne
 Monceau-Saint-Vaast, Gemeinde im Département Nord
 Monceau-sur-Oise, Gemeinde im Département Aisne

sowie der Schlösser:
 Schloss Monceau in der Gemeinde Prissé (Saône-et-Loire)
 Schloss Monceau in der Gemeinde Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique)
 Schloss Monceau in der Gemeinde Liverdy-en-Brie (Seine-et-Marne)

Monceau ist der Familienname von:
 Henri Louis Duhamel du Monceau (1700–1782), französischer Botaniker, Chemiker und Ingenieur
 Jeanne du Monceau de Tignonville (1555–1596), Mätresse des französischen Königs Heinrich IV.

Monceau steht außerdem für:
 Monceau (Métro Paris), eine Station der Metro Paris
 Parc Monceau in Paris

Siehe auch:
 Monceaux, Montceaux, Montceau